KLG steht als Abkürzung für:

 Kirchspielslandgemeinde, eine frühere Gebietskörperschaft
 Kleingarten
 Klenze-Gymnasium München im Münchener Stadtbezirk Sendling
 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Literaturlexikon in deutscher Sprache

KlG steht als Abkürzung für:
 Kollektivgesellschaft (Schweiz), eine Rechtsform für Firmen

Abkürzung